Александр Николаевич Сергеев:
 Сергеев, Александр Николаевич (1901—1958) — генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, лауреат Сталинской премии.
 Сергеев, Александр Николаевич (1915—2007) — советский и казахстанский писатель и журналист.
 Сергеев, Александр Николаевич (род. 1968) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Сергеев, Александр Николаевич (1947—2005) — генерал-лейтенант милиции.